

Населені пункти та їхні частини

 Домарадз — гміна в Березівському повіті Підкарпатського воєводства
 Домарадз — село в гміні Домарадз Березівського повіту Підкарпатського воєводства
 Домарадз — село в гміні Покуй Намисловського повіту Опольського воєводства
 Домарадз — частина села Ґліник-Заборовський в гміні Стрижів Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Домарадз — частина села Баричка в гміні Небилець Стрижівського повіту Підкарпатського воєводства
 Домарадз — частина села Дольсько в гміні Мястко Битівського повіту Поморського воєводства
 Домарадз — осада в гміні Дамниця Слупського повіту Поморського воєводства

Примітки